Kuška může znamenat:

 Kuška (Afghánistán) — město v Afghánistánu
 Kuška (Turkmenistán) — město v Turkmenistánu

 Kuška (řeka) — řeka v Afghánistánu a v Turkmenistánu

české příjmení
 Josef Kuška – český římskokatolický kněz